Иван Минаев:
 Минаев, Иван Григорьевич (1925—2008) — начальник комбината «Ворошиловограджилстрой». 
 Минаев, Иван Олегович (или Ржевский; род. 2000) — украинский тиктокер и мультижанровый исполнитель, более известный как Xolidayboy.
 Минаев, Иван Павлович (1840—1890) — российский востоковед-индолог.